Астрид Бержес-Фрисби (; род.  года, Барселона) — французско-испанская актриса. Наиболее известна ролью русалки Сирены в фильме «Пираты Карибского моря: На странных берегах», Софи в фильме «Я — начало» и мага в фильме «Меч короля Артура».

Биография 
Астрид Бержес-Фрисби родилась 26 мая 1986 года в городе Барселоне, Испания. Её отец — каталонец, а мать — наполовину француженка, наполовину американка. Детство Астрид провела в Париже. После смерти отца она оставила учёбу и с 2007 года начала сниматься в кино. Помимо съемок в кино Астрид занимается модельным бизнесом, снималась для журналов «Glamour» и «Vogue».

Астрид свободно говорит на каталонском, испанском, французском языках; выучила английский для роли Сирены в фильме «Пираты Карибского моря: На странных берегах». На съёмках фильма общаться с коллегами ей помогала соотечественница Пенелопа Крус. Во франшизу Бержес-Фрисби попала, уже имея опыт работы в кинематографе. До этого она снималась в нескольких испанских и французских лентах.

В 2014 году сыграла в фильме «Я — начало».

В 2017 году вышел новый фильм с её участием — «Меч короля Артура».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки